Агармиш - гірський масив в Криму.
 Великий Агармиш - гора в Криму, висота 722,5 м. 
 Лисий Агармиш - гора в Криму, висота близько 518 м.(точна висота невідома через кар'єрні роботи).
 Малий Агармиш - гора в Криму, висота 665 м.

Література 
 Горный Крым. Атлас туриста / ГНПП «Картографія», Укргеодезкартографія ; ред.: Д. И. Тихомиров, Д. В. Исаев, геоинформ. подгот. Е. А. Стахова. — К. : ДНВП «Картографія», 2010. — 112 с.